

Anno 
 371 o 371 a.C.

Codici 
 371 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Okayama, nell'area metropolitana di Tokyo, in Giappone

Matematica 
 371 – numero